Gai Senti Saturní, propretor de Macedònia
 Gai Senti Saturní I, cònsol el 19 aC
 Gai Senti Saturní II, cònsol l'any 4 any
 Gneu Senti Saturní (cònsol sufecte any 4), cònsol sufecte l'any 4
 Gneu Senti Saturní (cònsol any 41), cònsol el 41